Mobārakābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mobārakābād-e Kalleh Rash, ort, Kurdistan, 
 Gārījgān, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar